Феодоро́пулос, также Теодоропулос () — греческая фамилия. Известные носители:

  (1883—1965) — греческий художник-гравёр.
  (род. 1971) — греческий футболист и тренер.
  (род. 1981) — греческий спортсмен-ватерполист.
  (1920—2010) — греческий дипломат и писатель.
 Филофей (Феодоропулос) (род. 1963) — греческий епископ.
  (1890—1975) — греческий артист.
  (1869 — ?) — греческий политик, депутат парламента.
 Теодоропулос, Иоаннис — греческий легкоатлет, олимпиец XIX века.
  (XVIII—XIX век) — борец греческой революции 1821 года.
  (род. 1954) — греческий писатель-романист и журналист.
 Епифаний (Феодоропулос) (, 1930—1989) — греческий духовник, архимандрит, духовный писатель.

Примечания